Trezzano è il toponimo di due comuni italiani della provincia di Milano
Trezzano Rosa
Trezzano sul Naviglio